Twickenham (wijk), een buitenwijk van Londen
 Twickenham Stadium, een rugbystadion
 Twickenham (auto), een Frans automerk